Culcula szechuanensis är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Wehrli 1939. Culcula szechuanensis ingår i släktet Culcula och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
szechuanensis